Andrzej Sobczak (1946–2011) – autor i wykonawca kabaretowy, pisarz
 Andrzej Sobczak – urzędnik, Konsul Generalny we Odessie
 Andrzej Sobczak – chemik, profesor nauk medycznych
 Andrzej Sobczak – doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Przypisy